Llista dels 228 municipis del departament francès del Roine (69) a data del 2015.

Roine

Roine